Themis steht für:
 Themis-Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, ein Berliner Verein, der Opfer sexualisierter Gewalt in der Filmbranche berät
 Themis (Mythologie), eine Göttin der griechischen Mythologie
 Themis (Rechtswissenschaft), eine universitäre Exzellenz-Initiative im Bereich der Rechtswissenschaft
 (24) Themis, ein Asteroid
 Themis (Mond), ein vermeintlicher Mond des Saturn
 Themis (Browser), ein Webbrowser
 ein Sonnenobservatorium
 THEMIS, ein Forschungssatellitenprojekt
 Thémis (Solarkraftwerk), ein Solarkraftwerk im südfranzösischen Targassonne
 Themis Medicare, ein indisches Pharmaunternehmen
 Themis-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Themis (Rakete), ein europäisches Projekt für eine wiederverwendbare Trägerrakete
 THeMIS, unbemanntes Bodenfahrzeug der estnischen Firma Milrem Robotics